Nanling ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

das Nanling-Gebirge in Südchina, siehe Nan Ling
den Kreis Nanling (南陵县) der bezirksfreien Stadt Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Nanling (Wuhu)
die Großgemeinde Nanling (南岭镇) der kreisfreien Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Nanling (Fuqing)
die Großgemeinde Nanling (南岭镇) im Kreis Zijin in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nanling (Zijin)
die Gemeinde Nanling (南岭乡) im Autonomen Kreis Lancang in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Nanling (Lancang)
die Gemeinde Nanling (南岭乡) im Kreis Lianhua in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Nanling (Lianhua)
die Gemeinde Nanling (南岭乡) im Kreis Zezhou in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Nanling (Zezhou)
das Straßenviertel Nanling (南岭街道) im Stadtbezirk Nanguan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Nanling (Nanguan)